Владимир Владимирович Брюхов (1861—1939) — русский военный деятель, генерал-майор (1917). Герой Первой мировой войны, участник Гражданской войны в России.

Биография 
В 1880 году вступил в службу после окончания Первого Санкт-Петербургского кадетского корпуса. В 1882 году после окончания Павловского военного училища по I разряду произведён  подпоручики  и выпущен в  Ряжский 70-й пехотный полк. В  1886 году  произведён в поручики, в 1893 году  в штабс-капитаны, в 1900 году в капитаны, командир роты.  

В 1905 году произведён в подполковники, в 1911 году в полковники, командир батальона и первый старший офицер Белёвского 71-го пехотного полка. С 1914 года участник Первой мировой войны, врио командира Белёвского 71-го пехотного полка. С 1914 года командир Ряжского 70-го пехотного полка.  В 1916 году произведён в генерал-майоры, командир бригады 180-й пехотной дивизии. С 1917 года командир 180-й пехотной дивизии.

Высочайшим приказом от 23 апреля 1915 года за храбрость награждён Георгиевским оружием: 

После Октябрьской революции, с 1918 года  участник Белого движения в составе Добровольческой армии и ВСЮР. С 1919 года преподаватель подготовительных офицерских курсов при Кавказской Добровольческой армии. С 1920 года в эмиграции во Франции. Умер 24 апреля 1939 года, похоронен в Сент-Женевьев де Буа.

Награды 
 Орден Святой Анны 3-й степени (ВП 1901)
 Орден Святого Станислава 2-й степени  (ВП 1905)
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (ВП 1914; ВП 13.01.1916)
 Орден Святого Владимира 3-й степени с мечами (ВП 02.04.1915)
 Георгиевское оружие (ВП 23.04.1915)
 Монаршее Благоволение (ВП 19.04.1916)

Примечания

Литература 
 
 
 Волков С. В. "Энциклопедия Гражданской войны. Белое движение". , 2003 г.
 Залесский К. А. Кто был кто в Первой мировой войне. , 2003 г.
 по военному ведомству//Русский инвалид/Разведчик на 1915—1916 гг.
РГВИА: Ф.400. Оп.12. Д.27636. Л.5-57 (1917 г.)
РГВИА: Ф.409. Оп.1. п/с 780 (1913 г.)

Ссылки 
 
  Брюхов Владимир Владимирович. // Георгиевские кавалеры Великой войны
 Брюхов Владимир Владимирович. // Выпускники Павловского военного училища

Генерал-майоры (Российская империя)
Выпускники Первого кадетского корпуса
Выпускники Павловского военного училища
Военачальники Первой мировой войны (Россия)
Персоналии:Добровольческая армия
Персоналии:Вооружённые силы Юга России‎